Дя́гилев — русская фамилия; женская форма — . Известные носители:
 Дягилев, Василий Валентинович (1913—2004) — советский врач-невропатолог.
 Дягилев, Владимир Яковлевич (1919—1992) — русский советский писатель.
 
 Дягилев, Олег Валентинович (1973) — российский дзюдоист.

Другое 
 «Дягилев» — ночной клуб в Москве, сгоревший в 2008 году.

См. также